Monastero è il luogo di residenza degli appartenenti a ordini religiosi (monaci e monache)
 È anche il nome di alcuni comuni italiani:
Monastero Bormida – comune italiano in Provincia di Asti
Monastero di Lanzo – comune italiano in Provincia di Torino
Monastero di Vasco – comune italiano in Provincia di Cuneo